Richtweg (Norderstedt), een straat in Norderstedt
Richtweg (metrostation), een station van de Hamburgse metro